OHC steht als Abkürzung für:

 OHC-Ventilsteuerung
 Oranienburger HC
 OHC Paris-Viry
 OHC Dynamo
 ocean heat content, Wärmeinhalt der Ozeane

OHC